Osoby
 Isaac Asare (* 1974, Kumasi), piłkarz ghański
 Nana Akwasi Asare (* 1986, Kumasi), piłkarz ghański